Esta é uma lista dos distritos portugueses, ordenados por área:

Ver também 

 Distritos portugueses ordenados por população

Distritos Area
Distritos Area